Марриет () — английская фамилия. Известные носители:

 Марриет, Флоренс (1833—1899) — британская писательница, драматург, певица и актриса, редактор.
 Марриет, Фредерик (1792—1848) — английский мореплаватель, писатель, автор приключенческих романов.